Meadville kan syfta på:

 Meadville, Mississippi
 Meadville, Missouri
 Meadville, Pennsylvania